Мо́ддинг () — сленговое выражение, означающее внесение не предусмотренных автором/изготовителем изменений во внешний вид и функциональность изделия с целью придания ему индивидуальных черт или изменения/улучшения характеристик.
 Моддинг — внесение изменений в аппаратную часть компьютера/мобильного устройства.
 моддинг компьютерных игр — внесение модификаций в компьютерную игру; развитие игр, преимущественно силами их поклонников в некоммерческих целях.
 Автомобильный моддинг (тюнинг) — разносторонняя доработка автомобиля в соответствии с желаниями владельца или условиями эксплуатации.